Une visitandine est une sœur de l'Ordre de la Visitation de Sainte-Marie.
 Une visitandine est l'ancêtre du financier, une pâtisserie française à base de poudre d'amandes et de blancs d'œufs.